B 171 bezeichnet:
 die Bundesstraße 171 in Deutschland
 die Tiroler Straße in Österreich

Abkürzung